

Kalendarium informatyczne 1935 roku 
 Douglas Hartree konstruuje w Manchester University kopię analizatora Busha

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Zobacz też 
 informatyka
 historia informatyki

Kalendarium informatyczne
Wydarzenia 1935